Modaliteit (muziek)
 Modaal inkomen - in Nederland: een door het Centraal Planbureau gekozen referentie-inkomen
 Modaal werkwoord
 Modus (statistiek) - modaal is de bijvoeglijke vorm van modus

Zie ook 
Modus (doorverwijspagina)